hrabstwo Crook (ang. Crook County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Crook (ang. Crook County) w USA, w stanie Wyoming